Modulation steht für:
 Modulation (Technik), Vorgang, bei dem ein zu übertragendes Nutzsignal einen Träger verändert
 Modulation (Linguistik), Möglichkeiten von Betonung und Intonation beim Sprechen
 Modulation, Kürzen von Ausgleichszahlungen an Landwirte, siehe Gemeinsame Agrarpolitik #Finanzierung der GAP

Medizin:
 Neuromodulation, Beeinflussen des Nervensystems mittels chemischer Substanzen, siehe Neuromodulator
 Immunmodulation, Beeinflussung des Immunsystems durch Arzneistoffe

Musik:
 Modulation, Klangveränderung, die durch ein Effektgerät erzeugt wird, siehe Effektgerät (Musik)
 Modulation (Musik), Überleitung zu einer anderen Tonart
 Modulation, Plattenschriftart von Schallplatten

Optik:
 Modulation, örtliche Variation der Leuchtdichte, siehe Kontrast
 Modulation, zeitliche oder räumliche Variation von Licht, siehe Modulator (Optik)

Siehe auch: